

Cidades da Alemanha 
Schönau am Königssee — na região administrativa de Oberbayern , estado de Baviera.[1
Schönau (Rhein-Neckar) — no estado de Baden-Württemberg
Schönau im Schwarzwald —  na região administrativa de Friburgo, estado de Baden-Württemberg
Schönau (Renânia-Palatinado) —  no distrito de Südwestpfalz
Schönau-Berzdorf — no distrito de Görlitz, estado da Saxônia
Großschönau (Saxônia) — no distrito de Görlitz

Cidades da Áustria 
Schönau im Mühlkreis — no distrito de Freistadt, Alta Áustria
Schönau an der Triesting — no distrito de Baden, Baixa Áustria
Bad Schönau — no distrito de Wiener Neustadt-Land, Baixa Áustria
Großschönau (Baixa Áustria) — no distrito de Gmünd, Baixa Áustria

Cidades da República Checa 
Velký Šenov — em alemão: Groß-Schönau in Böhmen; na região de Ústí nad Labem
Krásensko — na Morávia do Sul
Šanov (Boêmia Central)
Šanov (Morávia do Sul)
Šanov (Zlín)
Šonov — na região de Hradec Králové

Outros países 
Schœnau — comuna francesa do Baixo Reno
Comuna de Świerzawa — na Baixa Silésia, Polónia
Șona — comuna da Transilvânia, Roménia

Desambiguações de topônimos